Berlín steht für:
 Berlín (Bolivien), eine Gemeinde im Departamento Pando, Bolivien
 Centro Berlín, ein Ort im Departamento La Paz, Bolivien
 Berlín (Costa Rica), eine Gemeinde in der Provinz San José, Costa Rica
 Berlín (Kolumbien), ein Ort im Departament Santander, Kolumbien
 Berlín (Mexico), ein Ort im Bundesstaat México, Mexiko
 Berlín (Chontales), eine Gemeinde im Departament Chontales, Nicaragua
 Berlín (Jinotega), eine Gemeinde am Cerro Kilambé im  Departament Jinotega, Nicaragua
 Berlín (El Salvador), ein Municipio im Departement Usulután, El Salvador

Berlín ist der Familienname folgender Personen:
 Benito Berlín (* 1932), mexikanischer Botschafter

Siehe auch:
 Berlin (Begriffsklärung)